De Spoorstraat is een straat in het Kloosterkwartier in de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

Locatie 
De straat loopt in L-vorm, eerst van de Keulsepoort in zuidelijke richting naar de Koninginnesingel, daarvoor afbuigend naar de Nieuwstraat in westelijke richting.

Geschiedenis 
De straat dankt haar naam aan de vroegere directe ligging aan de Spoorlijn Venlo - Eindhoven. Na de slechting van de vestingwerken werd door het Rijk bepaald, dat (onder andere in Venlo) de omgeving van de vestingwerken moest worden bebouwd. Hiervoor werd een plan van uitleg opgesteld, die in Venlo door Frits van Gendt werd ontworpen. De Spoortstraat werd ingetekend boven op de vestingwerken. De straat maakt een knik gelijk ten zuiden van de zuidelijke stadsmuur, waarvan momenteel een gedeelte als Rijksmonument is beschermd en op het terrein van Dominicanenklooster Mariaweide ligt.

Monumenten 
Aan de Spoorstraat liggen tevens vier gemeentelijke monumenten, te weten:

Straat in Venlo binnenstad